Aaron Schoenfeld, een Amerikaans voetballer
 William Nathan Schoenfeld, een Amerikaans psycholoog